Нелсон Маседо Монте (; родился 30 июля 1995 года в Вила-ду-Конди, Португалия) — португальский футболист, защитник клуба «Днепр-1», выступающий на правах аренды за «Шавеш».

Клубная карьера 
Монте — воспитанник клубов «Бенфика» и «Риу Аве». 12 апреля 2014 года в матче против «Ольяненсе» он дебютировал в Сангриш Лиге.

2 сентября 2021 года заключил двухлетний контракт с украинским клубом «Днепр-1».

Международная карьера 
В 2015 году Монте в составе молодёжной сборной Португалии принял участие в молодёжном Чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матче против сборной Колумбии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 
 
 Portuguese League profile 
 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Днепр-1»
Игроки ФК «Шавеш»